Копа́шново () — село, входит в Хустскую городскую общину Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3161 человек. Почтовый индекс — 90433. Телефонный код — 3142. Код КОАТУУ — 2125384001.

Ссылки 
 Официальный сайт Копашнова  
 Копашново на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области